

Toponymes 

 Spring Valley (Arizona) ;
 Spring Valley (Californie) ;
 Spring Valley, census-designated place située en Californie ;
 Spring Valley (Illinois) ;
 Spring Valley (Kentucky) ;
 Spring Valley (Minnesota) ;
 Spring Valley (Nevada) ;
 Spring Valley (New York) ;
 Spring Valley (Ohio) ;
 Spring Valley (Wisconsin) ;
 Spring Valley (Texas) ;
 Spring Valley (Washington).

Homonymie de toponyme